Fabri kan syfta på:

 Anna Fabri, svensk boktryckare verksam i Stockholm
 Friedrich Fabri, tysk evangelisk teolog och kolonialpolitiker
 Johann Fabri,  pionjär inom den svenska boktryckarkonsten 
 Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (1580–1637), fransk politiker och samlare med vetenskapliga intressen